Biehl ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Biehl (* 1986), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Dorothea Biehl (1731–1788), dänische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Frank Biehl († 2013), deutscher Hörfunkjournalist
 Friedrich Karl Biehl (1887–?), deutscher Mineraloge und Namensgeber für das Mineral Biehlit
 Georg Biehl (1845–1895), Bildhauer, Stuckateur, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Gerd Biehl (1939–2021), deutscher Orthopäde
 Graham Biehl (* 1986), US-amerikanischer Segler
 Harald Biehl (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Heiko Biehl (* 1971), deutscher Militärhistoriker und Soziologe
 Janet Biehl (* 1953), US-amerikanische Anarchistin
 Ludwig Biehl (1901–1956), deutscher katholischer Theologe, Pfarrer der Martinskirche (Kaiserslautern)
 Otto Biehl (1895–1974), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer
 Peter Biehl (1931–2006), deutscher evangelischer Theologe
 Walther Biehl (1882–1963), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Hügel, als veraltete Bezeichnung
 Biel (Begriffsklärung)
 Bihl
 Piehl